Cartsensz peut désigner :
 Jan Carstenszoon, un explorateur néerlandais ;
 le Puncak Jaya, aussi appelé « pyramide Carstensz », une montagne d'Indonésie ;
 le Carstensz Oriental, une montagne d'Indonésie ;
 le glacier Carstensz, un glacier d'Indonésie ;
 les prairies de Carstensz, une vallée d'Indonésie.